Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1989 проводились с 22 по 23 октября 1989 года. В финалы сезона вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в шестой раз в своей истории, стал клуб «Нанавадинг Спектрес», который со счётом 80:69 переиграл клуб «Хобарт Айлендерс». «Нанавадинг» в шестой раз вышел в финал ЖНБЛ и во всех из них становился триумфатором турнира, а «Хобарт» в свою очередь в первый раз добрался до решающей стадии финалов. Самым ценным игроком финала стала Саманта Торнтон, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Норт-Аделаида — Хобарт — 53-69

Нанавадинг — Буллин — 69-68

Финал

Составы участников финала

Нанавадинг — Хобарт — 80-69

Комментарии 

  В основном источнике по теме команда называется «Нанавадинг Спектрес», хотя в ряде других источников её именуют «Мельбурн-Ист Спектрес».
  В основном источнике по теме команда называется «Тасмания Айлендерс» или «Тасси Айлендерс», прозвище этого австралийского штата по аббревиатуре, хотя в ряде других источников её именуют «Хобарт Айлендерс» по месту дислокации клуба.

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1989
Финалы ЖНБЛ